Stati Uniti d'America
 Meadville – capoluogo della contea di Franklin, Mississippi
 Meadville – città della contea di Linn, Missouri
 Meadville – capoluogo della contea di Crawford, Pennsylvania